JBF est un sigle qui peut désigner :
 Jardins botaniques de France et des pays francophones, une association qui réunit les jardins botaniques, les personnes morales associées et les personnes physiques associées, de langue française ;
 James Beard Foundation, une association américaine de promotion de l'art culinaire.